Fajsz, férfikeresztnév
 Fajsz, község Bács-Kiskun megyében
 Fajsz, a Somogy megyei Somogyfajsz község neve 1904-ig
 Fajsz, Falicsi 10. századi magyar fejedelem nevének egyik változata
 Küküllőfajsz, település Romániában, Fehér megyében
 Veszprémfajsz, község Veszprém megyében